

Persone 
 Chris Eagles (1985) – calciatore inglese

Musica 
 Eagles – gruppo musicale statunitense attivo dagli anni settanta
 Eagles – album del gruppo omonimo del 1972
 Eagles – album del gruppo omonimo del 2005
 Eagles Live – album dal vivo del gruppo omonimo

Sport 
 Charlotte Eagles – squadra di calcio statunitense
 Hockey Club Eagles Bolzano – squadra femminile di hockey su ghiaccio italiana
 Eagles – squadra di rugby sudafricana
Eagles Basket Bologna – società di pallacanestro italiana
 Malaita Eagles – squadra di calcio salomonese
 Newcastle Eagles – squadra di pallacanestro inglese
 Philadelphia Eagles – squadra di football americano statunitense
 West Coast Eagles – squadra di football australiano australiana

Televisione 
 Eagles – serie televisiva svedese del 2019

Videogiochi 
 Eagles – videogioco strategico del 1983 per vari computer
 Eagles – videogioco sparatutto del 1987 per Commodore 64

Pagine correlate 
Eagle